Six bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Trident :

, un navire de ligne français de quatrième rang de 58 canons, capturé en 1695. Transformé en brise-lames et coulé en 1702.
, un vaisseau de ligne français de troisième rang de 64 canons, capturé en 1747 pendant la bataille du cap Finisterre. Vendu en 1763.
, un vaisseau de ligne de troisième rang de 64 canons, lancé en 1768 et vendu en 1816.
, un sloop-of-war construit par Thames Ironworks and Shipbuilding Company en 1845 et démoli en 1866.
, un destroyer turc de la classe Talisman en construction en Grande-Bretagne, repris durant sa construction par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale sous le nom de HMS Offa. Renommé HMS Trident avant son lancement en 1915 et vendu en 1921.
 , un sous-marin de classe T lancé en 1938 et vendu en 1947.

Nom de bateau de la Royal Navy